

Губник — село Вінницької області Гайсинького району Губницької сільської ради
 Губник — селище Вінницької області Гайсинького району Губницької сільської ради

Див. також 
 Губник
 Губницька сільська рада